Рамминген — коммуны в Германии.

 Рамминген (Вюртемберг)
 Рамминген (Швабия)